Collegio elettorale di Augusta – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Augusta – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)